Grzybki – skała na wzgórzu Lipówki w miejscowości Olsztyn w województwie śląskim
 Grzybki – skały w gminie Lądek-Zdrój, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim
 Grzybki – skały w gminie Szczytno, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim
 Grzybki – wieś w gminie Warta, powiecie sieradzkim, województwie łódzkim
 Grzybki – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Krzywicze.